Santa María del Monte de Cea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María del Monte de Cea (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María del Monte de Cea (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar